Statencollege (Hoorn), gebouw in Hoorn, nu onderdeel van het Westfries Museum
 Statencollege (Leiden), internaat voor studenten theologie in Leiden (1592-1801)